Фа́ний Эресский (, также , ; 2-я половина IV века до н. э., Эрес, о.  — начало III века до н. э.) — древнегреческий философ-перипатетик и историк. Ученик Аристотеля и друг Феофраста.

Плутарх в 13 главе биографии Фемистокла, приводя от имени Фания рассказ о жертвоприношении, которое происходило в греческом лагере перед Саламинским сражением, попутно характеризует Фания, как писателя философски образованного и знакомого с историей литературы.

Согласно древним источникам, Фаний написал множество философских, исторических и естественно-исторических сочинений. До нашего времени от них дошли скудные отрывки, по преимуществу нефилософского содержания. У Диогена Лаэртия упоминается сочинение «О сократиках» (), у Афинея — .

Из исторических трудов Фания Афиней называет и эксцерпирует такие: «Пританы Эреса» (), «Тираны Сицилии» (), , ; из естественно-исторических — . Собственной школы Фаний не создал, но продолжал работу своего учителя во всех областях перипатетических исследований и по своей разносторонности и широте научных интересов стоял ближе всего к Феофрасту.

Литература 
 Voisin, «De Phania Eresio» (Гент, 1824)
 Preller, статья Phanias в Всеобщей энциклопедии науки и искусства.

Ссылки 
 «Фаний» — статья в Новой философской энциклопедии
 

Философы Древней Греции
Перипатетики
Философы IV века до н. э.
Философы по алфавиту
Историки Древней Греции